Spaans Hof (Destelbergen)
Spaans Hof (Mespelare)
Spaans Hof (Moerzeke)